Een verkeersweg:
 N782 (Frankrijk)
 N782 (Nederland), zie Provinciale weg 782

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing